Palmyra pode se referir aos seguintes topônimos:

Estados Unidos
Palmyra (Illinois)
Palmyra (Maine)
Palmyra (Nebraska)
Palmyra (Nova Jérsia)
Palmyra (Nova Iorque)
Palmyra (Pensilvânia)
Palmyra (Virgínia) 
Atol Palmyra

Austrália
Palmyra (Austrália)

Ver Também 
 Palmira (desambiguação)
Desambiguação